Grange Hill fait référence à :

 Grange Hill, une localité de Jamaïque ;
 Grange Hill, une station  du métro de Londres ;
 Grange Hill, une série télévisée de la BBC.